Julian Knowle e Lorenzo Manta hanno battuto in finale Yves Allegro e Michael Kohlmann 6-3, 3-6, 7-62.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Lorenzo Manta (Campioni)
 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (finale)

 Jurij Ščukin /  Orlin Stanojčev (primo turno)
 Marcus Hilpert /  Franz Stauder (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 2001